Une planèze est un plateau de basalte volcanique.
 La planèze de Saint-Flour est un plateau volcanique faisant partie des monts du Cantal.
 Planèzes est une commune située dans le département des Pyrénées-Orientales.
 Planèzes est un hameau de la commune de Luc-la-Primaube en Aveyron.